«Снятие с креста» — картина голландского художника Рембрандта. Сейчас находится в Старой Пинакотеке в Мюнхене. Является дополнением к «Поднятию креста».

Описание 
Тема - это снятие с креста, тема, которая будет несколько раз рассмотрена Рембрандтом. Это напрямую связано с Евангелием от Иоанна.

Композиция Рембрандта является треугольной, позволяя центральным персонажам появляться на темном фоне. Поперечная ветвь креста, которую перспектива размещает в наклонном положении, противостоит и подчеркивает контрастные движения главной оси.

Справа стоит богато одетый Иосиф Аримафейский. Он наблюдает за происходящим. Труп Христа сложен и омыт смертельной чистотой листа мора и собственной кожей.

Пятеро мужчин пытаются снять его с окровавленного креста. Иоанн Богослов берет тело с болезненным взглядом. Пресвятая Дева Мария почти не видна во тьме.

Сам Рембрандт изображал себя на одной из весов с болезненным выражением лица, пытаясь удержать правую руку трупа. Лицо в тени - это автопортрет в молодости, также сохранившееся в Пинакотеке.

Значимость 
Рембрандт должен был знать картину, написанную Рубенсом на ту же тему для собора Антверпена двадцать лет назад. Сравнение этих двух работ показывает, как оно отходит от представления божественного и сверхъестественного для более реалистичной формы живописи.

Таким образом, тело Иисуса лишено какой-либо формальной красоты. Художник показывает движения, перенос веса, падение тела в саван (как они могли произойти).

Примечания

Ссылки 
Nash, J.M. (1972). The age of Rembrandt and Vermeer. London: Phaidon Press Limited. pp. 35. ISBN 0-03-091870-7.

Источники 
 https://web.archive.org/web/20120217191016/http://www.pinakothek.de/rembrandt-harmensz-van-rijn/kreuzabnahme-christi

Картины Рембрандта
Иисус Христос в живописи
Картины из собраний Старой пинакотеки